Дадди — фамилия различных людей.

Известные носители 
 Дадди, Бернардо (1280—1348) — итальянский художник эпохи раннего Ренесса́нса.
 Дадди, Жуан Гильерме (1813—1897) — португальский пианист и композитор.
 Дадди, Эммануэль (1894—1980) — первый архиепископ Мосула Халдейской католической церкви.